Perumal fou el títol dels sobirans Cheres o Txera
 Perumal fou un títol dravídic que sovint fou donat pels reis singalesos als seus alts oficials indis de la cort; el títol es posava al darrere del nom personal
 El Perumal, personatge de Ceilan que va arribar a ser rei de Sitawaka amb el nom de Jayawira Bandara (1593-1594)